Григорий Тарасевич:
 Тарасевич, Григорий Аркадьевич (род. 1995) — российский пловец.
 Тарасевич, Григорий Витальевич (род. 1973) — российский журналист и популяризатор науки, публицист, педагог.